Eurotiales és un ordre de fongs ascomicets, que són floridures verdes i blaves.

Eurotiomicets